Mužská čtyřhra BMW Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do deblové soutěže mnichovského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal druhý nasazený chorvatsko-americký pár Ivan Dodig a Rajeev Ram, který ve finále za 78 minut zdolal chorvatsko-rakouské turnajové trojky Nikolu Mektiće a Alexandra Peyu po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5, když odvrátil všechny tři brejkboly. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Dodig vybojoval jubilejní desátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rama to bylo patnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (vítězové)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (finále)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2018
ATP World Tour 2018